Glemham kan syfta på: 

 Great Glemham – en by och en civil parish i Suffolk Coastal, Suffolk, England
 Little Glemham – en by och en civil parish i Suffolk Coastal, Suffolk, England